Ankerbach bezeichnet folgende Fließgewässer:
 Ankerbach (Rhein), rechter Rhein-Zufluss bei Oberkassel (Bonn), Nordrhein-Westfalen
 Ankerbach (Weiße Valepp), linker Zufluss zur Weißen Valepp bei der Valeppalm im Gemeindegebiet von Rottach-Egern, Landkreis Miesbach, Bayern